Breuillet (früher auch Breuilhet) ist Name von zwei französischen Gemeinden:

 Breuillet (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Breuillet (Essonne) im Département Essonne